Doljani est un toponyme qui peut désigner :

en Bosnie-Herzégovine 
 Doljani, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

en Croatie 
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Daruvar dans le comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Donji Lapac dans le comitat de Lika-Senj ;
 Doljani, un village situé dans la municipalité d'Otočac dans le comitat de Lika-Senj ;

en Macédoine du Nord 
 Doljani, un village situé dans la municipalité de Stroumitsa dans la région du Sud-Est ;

en Serbie 
 Doljani, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.